Хваммюр (, ; букв. с исл. «небольшая долина, лощина») — ряд топонимов, в том числе названий населенных пунктов, в Исландии:
 Хваммюр — поселение в глубине Хвамс-фьорда в регионе Вестюрланд.
 Хваммюр — поселение в долине Лаксаурдалюр в регионе Нордюрланд-Вестра.
 Хваммюр — поселение в долине Нордюраурдалюр в регионе Вестюрланд.
 Хваммюр — поселение на побережье Эйя-фьорда в регионе Нордюрланд-Эйстра.

Примечания